Ел Костењо има више значења:

 Ел Костењо (Олинала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Костењо (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Костењо (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Костењо (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику